Kremlin Cup 2016 (kobiety)
 Kremlin Cup 2016 (mężczyźni)